Gonzalez bzw. González steht für:

 González (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Gonzalez (Band), britische R&B- und Funk-Band

Orte:
 Gonzalez (Florida), im Escambia County
 González (Kolumbien), im Departamento del Cesar
 González (Tamaulipas), im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas
 González (Uruguay), im Departamento San José, Uruguay

weitere geografische Objekte:
 González Anchorage, Naturhafen in der Gruppe der Duroch-Inseln, Antarktis
 Gonzalez Harbour, Bucht von Deception Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 González Island, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Gonzalez Spur, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Mount González, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Gonzales